Джон Игнейшиус Фиан (; 17 сентября 1926 — 11 марта 1999), также известный как Сонни Фиан () — ирландский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Уроженец Дублина, Фиан начал футбольную карьеру в местном клубе «Богемиан». Два года спустя перешёл в другой ирландский клуб «Уотерфорд». Провёл в «Уотерфорде» четыре сезона.

В ноябре 1948 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». В основном составе «Юнайтед» дебютировал только год спустя, 5 ноября 1949 года в матче Первого дивизиона против «Хаддерсфилд Таун», сохранив свои ворота «сухими». В декабре 1949 года из-за травмы основного вратаря «Юнайтед» Джека Кромптона Фиан провёл шесть матчей подряд в чемпионате. Однако из-за нестабильных выступлений не смог закрепиться в команде, сыграв в сезоне 1949/50 12 матчей в лиге и ещё 2 в Кубке Англии. Свой последний матч за «Манчестер Юнайтед» он провёл 7 апреля 1950 года: это была игра против «Бирмингем Сити», в которой «красные» проиграли со счётом 0:2. После перехода в «Юнайтед» Реджа Аллена в июне 1950 года Фиану разрешили покинуть команду в поисках игровой практики.

В августе 1950 года Фиан перешёл в «Нортгемптон Таун» за 525 фунтов стерлингов. В «Нортгемптоне» Фиан провёл два сезона, сыграв в общей сложности 40 матчей.

В 1954 году стал игроком «Брентфорда». В сезоне 1954/55 провёл за команду 31 матч. Однако впоследствии появлялся в основном составе «Брентфорда» очень редко, сыграв только 5 матчей с 1956 по 1959 год.

После ухода из «Брентфорда» играл за «Хедингтон Юнайтед».

Умер 11 марта 1995 года в возрасте 68 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте Soccer-Ireland.com 

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Уотерфорд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»